Nudy Show! est le  de Anna Tsuchiya, sorti sous le label MAD PRAY RECORDS le  au Japon et le  en France. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé pendant 11 semaines, pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Liens externes 
  
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album d'Anna Tsuchiya
Album musical sorti en 2008